Тюмылькикэ:

 Тюмылькикэ (приток Кыпа-Печчалькы)
 Тюмылькикэ (приток Тольки)